Por Samuelson pode estar à procura de:
 Paul Samuelson, economista
 Gar Samuelson, músico baterista

Desambiguação